Walsee steht für:
 Walsee (Adelsgeschlecht), deutsches und österreichisches Adelsgeschlecht
 Walsee (King George Island), See auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

Personen:

 Heinrich VI. von Walsee († 1398), Landeshauptmann von Oberösterreich

 Rudolf I. von Walsee (um 1343–1405), Landeshauptmann der Steiermark

 Wolfgang V. von Walsee († 1466), Landeshauptmann von Oberösterreich

Siehe auch:
 Wallsee